Malfa eller Malfá kan syfta på:

Geografi

Egypten 

 Malfá, oas,

Italien 

 Malfa, Messina – en kommun i Sicilien, Messina, 

Robotskapade Egyptenförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar